

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Grabek – przysiółek wsi Droździęcin w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Grabek – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Grabek - część wsi Nowy Odrowążek w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Grabek – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Grabek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Mycielin

Osoby 
 Grabek – polski muzyk, multiinstrumentalista
 Józef Grabek – polski polityk